Nicholas Nickleby, pubblicato anche con il titolo Le avventure di Nicola Nickleby – romanzo di Charles Dickens del 1838
Le avventure di Nicola Nickleby – miniserie televisiva italiana del 1958